Довре:
 Довре — город в норвежской фюльке Оппланн, является административным центром коммуны Довре.
 Довре — коммуна в фюльке Опланн в Норвегии.
 Довре — национальный парк в Норвегии, расположен на территории фюльке Хедмарк и Оппланн.
 Довре — один из неофициальных традиционных регионов (дистриктов) Норвегии, включает коммуны: Довре, Оффдал и Оппдал.
 Довре — является основной железнодорожной линией между городами Осло и Тронхейм.
 Довре — сокращённая версия названия горного хребта Доврефьель, расположенного в центральной части южной Норвегии.
 Довре — небольшой городок в американском штате Висконсин.
 Довре — тауншип в американском штате Миннесота, входит в состав округа Кандийохай.
 Довре — фамилия
носители:
 Довре, Фёдор Филиппович (1764—1846) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от инфантерии, почётный член Военной академии при Главном штабе.